Sirp steht für:
 eine estnische Kulturzeitung, siehe Sirp (Zeitung)
 Lauri Sirp (* 1969), estnischer Dirigent

SIRP steht für:
 Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), den portugiesischen Geheimdienst

S.I.R.P. steht für:
 Fürst („S(acri)I(mperii)R(omani)P(rinceps)“ (lateinisch) = „Des Heiligen Römischen Reiches Fürst“)

Siehe auch:
 Sirb